Jan Kuczborski (1572-1624) – biskup chełmiński
 Stanisław Kuczborski (1881-1911) – polski malarz
 Tomasz Kuczborski (ur. 1947) – artysta, działacz opozycji w PRL